Jan Mertzig, švedski hokejist, * 18. julij 1970, Huddinge, Švedska.

Mertzig je v švedski ligi igral za klube Huddinge IK, Luleå HF in Linköpings HC. S klubom Luleå HF je v sezoni 1995/96 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1998 je bil kot 235. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je v ligi NHL odigral 23 tekem v sezoni 1998/99. Tri sezone je igral tudi za EC KAC v avstrijski ligi, kjer je s klubom dvakrat osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1998, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 28
| 1
| 6
| 7
|
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 35
| 3
| 7
| 10
|
| 18
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 35
| 5
| 7
| 12
|
| 26
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 34
| 10
| 8
| 18
|
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 8
| 9
| 17
|
| 14
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 15
| 10
| 25
|
| 30
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 7
| 8
| 15
| +2
| 48
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 23
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 98/99
|
| 35
| 3
| 2
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 98/99
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 16
| 8
| 5
| 13
| +6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 34
| 8
| 21
| 29
| +35
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 46
| 11
| 31
| 42
| +40
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 31
| 5
| 23
| 28
| +12
| 34
|
| 11
| 1
| 8
| 9
| +5
| 31
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 28
| 0
| 6
| 6
| -6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 507
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | +91
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 63
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Linköpings HC